Ла Пиједра Бола има више значења:

 Ла Пиједра Бола (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Пиједра Бола, Ранчо ла Фронтера (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра Бола (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Пиједра Бола (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Пиједра Бола (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику